Grendon puede referirse a:

 Grendon (Northamptonshire), Inglaterra
 Grendon (Warwickshire), Inglaterra
 Grendon Bishop, Herefordshire, Inglaterra
 Grendon Underwood, Buckinghamshire, Inglaterra